Ракитянский — русская фамилия. Известные носители:

 Ракитянский, Анатолий Дмитриевич (1930—1985) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Ракитянский, Константин Ефимович (1915—2008) — донецкий скульптор, член Национального союза художников Украины.
 Ракитянский, Павел Дмитриевич (1928—1992) — советский спортсмен по современному пятиборью.

См. также 
 Ракитянский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Белгородской области.
 Ракитянский сельский совет.